Алексей Таммисте (; 29 июля 1946, Тарту, Эстонская ССР) — советский эстонский баскетболист. Выступал за БК «Калев». Чемпион Европы 1971.

Биография 
Алексей Таммисте — воспитанник эстонского баскетбола. В чемпионате СССР выступал за БК «Калев» с 1965 по 1978 год. Со сборной Эстонии становился серебряным (1967) и бронзовым (1971) призёром Спартакиады народов СССР.

В чемпионате Эстонии выступал за команды «Тарту ЕМТ», БК «Калев», БК «Тарту», «Харью КЕК». Десятикратный чемпион Эстонии (1967—1970, 1972, 1973, 1975—1977, 1979).

С 1966 по 1974 годы периодически привлекался в сборную СССР, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы 1971.

С 1980 года – на тренерской работе. В 2001 году награжден Орденом Эстонского Красного Креста IV класса. В 2010 году включен в Зал славы эстонского баскетбола.

Достижения 
 Чемпион Европы 1971.
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1967.
 Серебряный призёр Спартакиады народов СССР 1967.
 Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1971.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Таммисте на сайте infosport.ru

Баскетболисты СССР
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Тарту»
Игроки сборной СССР по баскетболу